Loreta je lahko:

 Loreta, žensko osebno ime
 Loreta, cerkev na Hradščanih v Pragi
 Cerkev Naše Gospe iz Loreta v Varšavi